Бива́чное снаряжéние — разновидность снаряжения для организации места отдыха (бивака) при деятельности, связанной с преодолением естественных природных препятствий (экспедиция, спортивный туризм, альпинизм, скалолазание, спелеология).

Инвентарь для бивака включает:
 палатки
 спальные мешки
 бивуачные мешки
 коврики
 примусы
 портативные газовые плиты
 портативные печки
 инструменты для заготовки дров: пилы, топоры
 оборудование для приготовления пищи: котелки, кастрюли, автоклавы и др.
 другие виды туристского и альпинистского снаряжения, используемого во время бивака

Галерея бивачного инвентаря

См. также

Примечания